Washington Spirit er en amerikansk professionel fodboldklub, der er hjemmehørende i Germantown, Maryland og deltager i National Women's Soccer League (NWSL). Holdet er en fortsættelse af D.C. United Women fra W-League.

Aktuel trup 

|}

Referencer 

Kvindefodboldklubber i USA